O quadro de medalhas dos Jogos Paralímpicos de Verão de 2020 é uma lista que classifica os Comitês Paralímpicos Nacionais de acordo com o número de medalhas conquistadas nos Jogos de Tóquio, Japão, onde foram disputadas um total de 540 finais em 22 esportes, totalizando 1 567 medalhas distribuídas, entre ouro, prata e bronze.

O quadro 
O quadro de medalhas está classificado de acordo com o número de medalhas de ouro, estando as medalhas de prata e bronze como critérios de desempate em caso de países com o mesmo número de ouros.

Quadro de medalhas dos Jogos Paralímpicos de Verão de 2020
Quadro de medalhas dos Jogos Paralímpicos de Verão de 2020